Lowden kan syfta på:

 Frank Orren Lowden (1861–1943), en amerikansk republikansk politiker, jurist och storbonde
 Lowden, Iowa

Se även 
 Loudon